Die U.S. National Indoor Tennis Championships 2015 waren ein Tennisturnier der ATP World Tour 2015, das vom 9. bis zum 15. Februar 2015 in Memphis auf Hartplatz in der Halle ausgetragen wurde. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament sowie in São Paulo die Brasil Open gespielt. Letzteres zählte wie das U.S. National Indoor Tennis Championships 2015 zur Kategorie ATP World Tour 250, während das ABN AMRO World Tennis Tournament 2014 zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, die Doppelkonkurrenz aus 16 Paarungen.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die U.S. National Indoor Tennis Championships 2014 fand am 8. und 9. Februar 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den U.S. National Indoor Tennis Championships 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 37 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 29 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF-Datei; 30 kB)

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)